Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier, se dispute du 23 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Victoria Azarenka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Faits marquants 

 De retour à la compétition après 3 mois et demi d'absence, l'Allemande Andrea Petkovic se blesse à nouveau, à la cheville, lors de son deuxième match face à la  mondiale Victoria Azarenka. Cette nouvelle blessure l'oblige à déclarer forfait pour les tournois de Roland-Garros et Wimbledon.
 La tenante du titre, Julia Görges, est battue dès le deuxième tour.
 Pour la première fois depuis le Tournoi de Wimbledon 2009, on retrouve les 4 meilleures joueuses mondiales dans le dernier carré d'un tournoi.
 Victoria Azarenka domine pour la  en cinq matchs Agnieszka Radwańska en 2012 et accède donc à sa  de l'année.
 Maria Sharapova remporte son premier titre de l'année après 3 finales perdues en dominant pour la première fois en finale la  mondiale Victoria Azarenka, mettant ainsi fin à une longue série de défaites face à la Biélorusse.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2012
Tennis en avril 2012